Салтозеро:
 Салтозеро (озеро) — озеро в Плесецком районе Архангельской области
 Салтозеро  (посёлок) — посёлок в Плесецком районе Архангельской области
 Салтозеро  (станция) — железнодорожная станция Салтозерской узкоколейной железной дороги в Плесецком районе Архангельской области